Соня Пеллетьє-Готьє (,  21 вересня 1958, Гебвіллер, Верхній Рейн) — французький прозаїк та історик, який також займався режисурою документальних фільмів.

Біографія  
Продовжила навчання в університеті в Мюлузі (1976—1978), потім у Страсбурзі (1978—1985), де в 1985 році здобула ступінь магістра історії.

Історичні дослідження Соні Пеллетьє-Готьє (зокрема, архівні дослідження) зосереджені на Середньовіччі . Її керівником досліджень, з яким вона досі консультується (зокрема, щоб вона читала її рукописи), є професор Френсіс Рапп, медієвіст і член Інституту Франції (Académie des Inscriptions et Belles Lettres).

Примітки 

Французькі історикині